Acosmetia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Stephens 1829. Acosmetia ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Acosmetia